Touré Kunda peut désigner :
 ASC Touré Kunda, un club de football sénégalais ;
 Touré Kunda, un groupe de musique sénégalais.